Lussan ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lussan (Gard) im Département Gard
 Lussan (Gers) im Département Gers
 Lussan-Adeilhac im Département Haute-Garonne

Lussan ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:

 François d’Esparbès de Lussan († 1628), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Joseph Henri Bouchard d’Esparbès de Lussan (1714–1788), französischer Militär und Diplomat
 Raymond Lussan (1904–1994), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:

 Lussant im Département Charente-Maritime